Жан-Марк Пилорже (; ) — французский футболист и тренер. Рекорсмен «Пари Сен-Жермен» по количеству проведённых матчей (435).

Биография 
Пилорже является абсолютным лидером по выступлениям за «Пари Сен-Жермен», проведя 435 матчей во всех турнирах. За годы пребывания в парижском клубе он забил в общей сложности 17 голов и сделал 20 результативных передач.

Пилорже играл за молодёжную сборную Францию 21 года в 1977 году, но никогда не играл за национальную команду страны.

Пилорже тренировал «Париж» в 2008 году, откуда был уволен 29 сентября 2009 года. Являлся тренером клуба «Канны» из четвёртого дивизиона в системе футбольных лиг Франции до июня 2015 года, когда его сменил Фрежюса Сен-Рафаэля.

Примечания 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Пари Сен-Жермен»
Игроки ФК «Канн»
Игроки ФК «Генгам»
Футбольные тренеры Франции
Тренеры ФК «Париж»
Тренеры ФК «Канн»